Подмоско́вье — многозначный термин.
 Синоним территории Московской области (в современной России).
 «Подмосковье» — российский телеканал.
 «Подмосковье» — ледовый дворец в Воскресенске.
 «Подмосковье» — универсальный спортивный комплекс в Щёлкове.
 «Подмосковье» — волейбольный клуб из Одинцова.
 «Подмосковье» — название футбольного клуба «Кинотавр» из Подольска в 1991 году.
 «Подмосковье» — профессиональное образовательное учреждение Московской области.
 «Подмосковье» — российская атомная подводная лодка.

Примечание

См. также 
 Химки-Подмосковье
 ВВА-Подмосковье
 Московская агломерация
 Подмосковные вечера